Гран-при Бельгии 2021 года (официально ) — двенадцатый этап чемпионата мира Формулы 1 2021 года. Прошёл 27—29 августа на трассе «Спа-Франкоршам» в Бельгии. Это был 77-й Гран-при Бельгии, 54-й в рамках чемпионатов мира Формулы-1 и 64-й на автодроме «Спа-Франкоршам».

Поул в дождевой квалификации завоевал Макс Ферстаппен на Red Bull.

Гонку, которая шла 3 круга под машиной безопасности, также выиграл Макс Ферстаппен. Этот Гран-при стал самым коротким в истории чемпионатов мира Формулы-1. Гонка известна тем, что не прошло ни одного круга в гоночном темпе, но по правилам гонщики всё равно должны были получить половину причитающихся им очков. С 2022 года правила начисления очков за неполную гонку изменили, сделав невозможным конец гонки с последующим начислением очков без наличия в ней кругов, пройденных под зелёным флагом (т. е. в реальном гоночном режиме).

Шины 
Pirelli привезли следующие составы шин: в роли Hard, Medium и Soft использовались составы С1, С2 и С3 соответственно.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Пасмурно. Дождь. Воздух +14 °C, трасса +19…16 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 2:06,582
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Комментарии

Гонка 
Погода:  Облачно. Дождь. Воздух +12…13 °C, трасса +15 °C

Описание 
В условиях сильного дождя Серхио Перес вылетел в шестом повороте прогревочного круга, он врезался в барьер и сломал подвеску. Машина была эвакуирована, было объявлено, что Перес не стартует в гонке.

Старт, запланированный на 15:00 CEST, несколько раз откладывался. В 15:25 гонщики стартовали за автомобилем безопасности. Они проехали два прогревочных круга, но вернулись на пит-лейн и покинули машины. Дождь продолжался, прогноз обещал его усиление, а видимость в потоке брызг оказалась почти нулевой.

Команда восстановила машину Переса, и ему было разрешено стартовать с пит-лейн.

Отсчёт трёх часов, в течение которых должна была пройти гонка, начался в 15:00, но через два часа вследствие форс-мажора был остановлен.

Ближе к 18 часам дождь начал стихать, на трассу выехала спецтехника для уборки крупных луж.

В 18:17 гонка стартовала с часовым лимитом времени за автомобилем безопасности, но по сообщениям гонщиков, ситуация была хуже, чем ранее. После ухода Ферстаппена на третий круг вновь были вывешены красные флаги, а гонщики вернулись на пит-лейн. Через двадцать минут было объявлено о прекращении гонки.

Поскольку гонка была окончена под красными флагами, результаты были зафиксированы по прошлому, первому, кругу. В итоговом протоколе значится дистанция 6880 метров.

Макс Ферстаппен одержал 16 победу в карьере и шестую в сезоне. Джордж Расселл впервые поднялся на подиум и заработал первый подиум для Williams с Гран-при Азербайджана 2017 года. Льюис Хэмилтон занял третье место. Гонщики получили половину очков.

Итоговая классификация 

|-
!colspan="12"|Источник:
|}

Комментарии

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт трассы Спа-Франкоршам

Гран-при Бельгии
Формула-1 в сезоне 2021
Скандалы в Формуле-1
Спорт в Бельгии в 2021 году